Kehr (België), een gehucht in de deelgemeente Manderfeld en ligt in de Belgische provincie Luik
 Kehr (Hellenthal), een plaats in de Duitse gemeente Hellenthal, deelstaat Noordrijn-Westfalen